Il doppio femminile dell'UNICEF Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Barbora Záhlavová-Strýcová e Klára Zakopalová erano le detentrici del titolo, ma Zakopalová ha deciso di non partecipare e quindi Záhlavová-Strýcová ha fatto coppia con Dominika Cibulková. Queste ultime sono state battute in semifinale da Sara Errani e Roberta Vinci.

La coppia italian Errani - Vinci ha sconfitto in finale Marija Kirilenko e Nadia Petrova per 6-4, 3-6, [11-9].

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (finale)

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

UNICEF Open 2012
WTA Tour 2012